L'exposition Témoins de l'histoire de la Terre («  ») avec le sous-titre explicatif Fossiles et roches est une exposition spéciale au Musée des collections municipales de l'arsenal à Lutherstadt Wittenberg.

Contexte 
L'exposition a été élaborée au début de l'année 2020 en coopération avec la ville de Wittenberg et le cercle d'amis Julius-Riemer-Sammlung e.V.. Les objets prêtés ont été rassemblés par Nils Seethaler, qui a également élaboré le concept de l'exposition. À l'origine, il devait clôturer en mars 2020 la deuxième « Journée de la science » sur le thème du « changement climatique » par une conférence solennelle qui aurait en même temps inauguré l'exposition. À la suite de la propagation du virus Corona dans le monde entier, les manifestations ont été reportées et l'exposition a été inaugurée en juin 2020. L'exposition se poursuit pour une durée indéterminée.

Concept de l'exposition 
Contrairement à presque toutes les autres expositions de paléontologie et de géologie dans les musées de Saxe-Anhalt, l'exposition ne présente pas en premier lieu l'histoire régionale de la Terre, mais met l'accent sur une perspective englobant tous les continents. Cette approche internationale s'intègre dans le concept de la collection de Julius Riemer exposée dans le même bâtiment, qui ne présente toutefois guère de découvertes paléontologiques. La collection de Riemer est en revanche présente dans l'exposition temporaire à travers quelques objets de sa collection géologique, grâce auxquels ses liens personnels avec la spéléologie autour de Benno Wolf et Max Hilzheimer sont mis en évidence. Ces découvertes ont été prêtées par le Musée d'histoire naturelle et de préhistoire de Dessau. L'exposition met toutefois l'accent sur l'origine et le développement de la vie : classés selon les différents âges de la Terres, les objets exposés vont de la formation de la Terre jusqu'à l'époque suivant la dernière période glaciaire.

Pièces exposées 
L'exposition présente bien plus de 100 pièces d'exposition ; beaucoup d'entre elles sont exposées pour la première fois au public. Outre les preuves géologiques, l'accent est mis sur les invertébrés fossiles tels que les crabes, les ammonites et les trilobites, ainsi que sur les vertébrés éteints, en particulier les dinosaures originaux, par exemple le Tyrannosaurus, le Nothosaurus ou la plume d'un dinosaure dans un ambre du Myanmar. Ces pièces proviennent de Saxe-Anhalt, d'autres régions d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Des découvertes de la grande faune de l'ère chaude et de l'ère glaciaire sont également exposées, comme la dent d'un lion à bosse d'Australie A cela s'ajoutent des découvertes originales d'outils d'hommes de Neandertal et d'autres hommes préhistoriques d'Europe, d'Afrique et d'Asie.
La ville de Wittenberg, sous la direction d' Andreas Wurda, a complété l'exposition par des découvertes archéologiques (en partie des fossiles) de l'histoire de la ville..

Références 

Salon ou exposition en Allemagne